Parastratiosphecomyia freidbergi — вид мух-львинок из подсемейства Pachygastrinae.

Описание 
Встречаются в Южной Азии: Индия. Длина от 11 до 12 мм. Основная окраска буровато-чёрная с жёлтыми отметинами. От близкого вида  отличается несильно выпуклым скапусом усика и почти полностью чёрным скутеллюмом. От видов  и  отличается более светлыми одноцветными тазиками ног (палевые, без тёмных участков) и структурой гениталий самцов.
Вид был впервые описан в 2012 году американским диптерологом Норманом Вудли (Norman E. Woodley, Systematic Entomology Laboratory-PSI-ARS-USDA, Smithsonian Institution, Вашингтон, DC, США).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides — Encyclopedia of Life (2014)
 Bayless, Keith. 2008. Parastratiosphecomyia. Version 29 September 2008. The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/

Львинки
Животные, описанные в 2012 году
Насекомые Азии
Эндемики Индии